Ваєтт Ерп (1848—1929) — американський поліціянт, заступник шерифа, картяр та стрілець, один з найвідоміших персонажів Дикого Заходу.

 Барбара Ваєтт (* 1952) — великобританська фігуристка, бронзовий призер чемпіонатів Європи.
 Девід Ваєтт (1937—2006) — американський історик, фахівець з історії Таїланду.
 Джеймс Ваєтт (1746—1813) — британський архітектор.
 Джейн Ваєтт (1910—2006) — американська актриса, тричі лауреат премії «Еммі».
 Ендрю Ваєтт — американський музикант, автор пісень і продюсер.
 Кімберлі Ваєтт (* 1982) — американська співачка і танцівниця.
 Роберт Ваєтт (* 1945) — британський рок-музикант.
 Рон Ваєтт (1933—1999) — американський археолог-любитель, відомий «знахідками артефактів» біблійних часів.
 Руперт Ваєтт (* 1972) — англійський кінорежисер, сценарист і продюсер.
 Томас Ваєтт (1503—1542) — англійський державний діяч, дипломат і поет.
 Томас Ваєтт (1521—1554) — керівник проти королеви Англії Марії Тюдор 1554 року.

 Ваєтт — місто в США, у окрузі Міссісіпі штату Міссурі.

 Ваєтт Ерп — американський вестерн 1994 року.
 Лео Ваєтт — вигаданий персонаж із телесеріалу The WB «Усі жінки — відьми».

Див. також 
 Ваятт